In der World Series 2015 wurde vom 27. Oktober bis zum 1. November zum 111. Mal der Gewinner der nordamerikanischen (USA und Kanada) Major League Baseball ermittelt. Die Best-of-Seven-Serie wurde traditionell zwischen dem Gewinner der American League und dem Champion der National League ausgespielt.

Die Kansas City Royals setzten sich mit 4:1 Siegen gegen die New York Mets durch.

Der Weg in die World Series 
Hauptartikel: MLB 2015, NLWC 2015, ALWC 2015, NLDS 2015, ALDS 2015, NLCS 2015, ALCS 2015

Die Sieger der American League und der National League wurden zwischen dem 16. Oktober und 24. Oktober 2015 ermittelt. Die drei Division-Sieger und der Gewinner des Wild-Card-Spiels treffen in zwei Division-Series-Begegnungen im Best-of-Five-Modus aufeinander (ALDS bzw. NLDS = American oder National League Division Series). Anschließend spielten die Sieger der Division-Series-Begegnungen im Best-of-Seven-Verfahren den jeweiligen League-Champion aus (ALCS bzw. NLCS = American oder National League Championship Series).

Da das MLB All-Star Game 2015 mit 6:3 von der American League gewonnen worden war, besaß der Vertreter der American League das Privileg eines vierten Heimspiels.

In der Postseason kam es zu folgenden Ergebnissen:

Ergebnisübersicht

Spielzusammenfassungen

Spiel 1 
27. Oktober 2015, 19:07 CDT im Kauffman Stadium in Kansas City, Missouri

Spiel 2 
28. Oktober 2015, 19:07 CDT im Kauffman Stadium in Kansas City, Missouri

Spiel 3 
30. Oktober 2015, 20:07 EDT im Citi Field in New York City, New York

Spiel 4 
31. Oktober 2015, 20:07 EDT im Citi Field in New York City, New York

Spiel 5 
1. November 2015, 20:07 ET im Citi Field in New York City, New York

Einzelnachweise 

2015
Baseball 2015
Sportveranstaltung in Kansas City (Missouri)
Sportveranstaltung in Queens
Kansas City Royals
New York Mets